Campionatul Mondial de Scrimă din 2006 s-a desfășurat în perioada 29 septembrie-7 octombrie la Oval Lingotto din Torino în Italia.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii
Legendă
 Țara gazdă

Rezultate

Masculin

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 

2006
2006 în scrimă
Competiții de scrimă în Italia
Competiții sportive internaționale găzduite de Italia